Le tournoi de tennis de Copenhague 2001 se déroule du 12 au  à Copenhague sur dur en salle.

Faits marquants 
 Tim Henman remporte le tournoi en simple en battant Andreas Vinciguerra en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Wayne Black et Kevin Ullyett s'imposent en finale face à Jiří Novák et David Rikl. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Copenhague
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Sport au Danemark en 2001
Tennis en février 2001